La IX edizione del campionato europeo di scherma si è svolta nel 1996 a Limoges, in Francia.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere

 1996
Competizioni sportive a Limoges
Scherma nel 1996